Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1952 vond plaats van dinsdag 4 november 1952 tot en met woensdag 26 november 1952 in verschillende plaatsen in Nederland. Het kampioenschap, dat bestond uit 18 ronden, werd gewonnen door de Nederlander Piet Roozenburg, die met 29 punten twee punten voorsprong had op Raoul Dagenais uit Canada.

Eindstand 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 1952
Dammen